Dawid Nitschmann I (ur. 1676, zm. 1758) – misjonarz braci morawskich
 Dawid Nitschmann II (ur. 1695/1696, zm. 1772) – senior i misjonarz braci morawskich
 Dawid Nitschmann III (ur. 1703, zm. 1779) – misjonarz braci morawskich